Název Kozlov je či byl název sídel:

 Kozlov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Kozlov (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Kozlov (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Kozlov (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc

 Kozlov (Mladějov) – část obce Mladějov v okrese Jičín
 Kozlov (Bochov) – část obce Bochov v okrese Karlovy Vary
 Kozlov (Střelské Hoštice) – část obce Střelské Hoštice v okrese Strakonice
 Kozlov (Bystřice nad Pernštejnem) – část obce Bystřice nad Pernštejnem v okrese Žďár nad Sázavou
 Kozlov (Česká Třebová) – část města Česká Třebová v okrese Ústí nad Orlicí
 Mičurinsk – město v Rusku do roku 1932 nazývané Kozlov

zaniklá sídla
 Kozlov (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary

hrady
 Kozlov (hrad, okres Třebíč) – zřícenina hradu na území obce Kozlany v okrese Třebíč u Dalešické přehrady
 Kozlov (hrad, okres Semily) – zřícenina hradu jihozápadně od Lomnice nad Popelkou v okrese Semily
 Chlum-Kozlov – zřícenina hradu na vrchu Kozlov (381 m) ležící u Turnova na území obce Olešnice v okrese Semily

vrchy
 Kozlov (709 m) – kopec v katastrálním území Mezný obce Chyšky v okrese Písek
 Kozlov (606 m) – vrch na rozhraní okresů Semily a Jičín asi 1 km jjz. od Košova (Lomnice nad Popelkou) s pozůstatky hradu na vrcholu

přírodní památky
 Kozlov (přírodní památka) na území obce Želeč v okrese Tábor (též přilehlá samota Kozlov (Želeč), Želeč č. p. 113 a 114)

příjmení osob
 Alexej Kozlov (* 1935) – ruský jazzman
 Stefan Kozlov (* 1998) – americký tenista
 Viktor Kozlov (* 1975) – ruský hokejista
 Viktor Kozlov (sportovní lezec) (* 1990) – ruský sportovní lezec
 Vjačeslav Kozlov (* 1973) – ruský hokejista

Externí odkazy